

Personen 
 Charles "Buddy" Rogers of Charles Rogers (13 augustus 1904 - 21 april 1999), Amerikaans acteur en muzikant.
 Buddy Rogers (worstelaar) (20 februari 1921 - 26 juni 1992), Amerikaans professioneel worstelaar en ringnaam van Herman Gustav Rohde Jr..